Ранчо Ортега има више значења:

 Ранчо Ортега (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Ортега (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику